South Wales League 1899–1900 var den ottende sæson i den walisiske fodboldliga South Wales League. Ligaen var siden sidste sæson blevet udvidet fra otte til seksten hold, som blev inddelt i to divisioner. I Division 1 spillede syv hold en dobbeltturnering alle-mod-alle, mens Division 2 bestod af ni hold, der ligeledes spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division 1 (og dermed ligamesterskabet) blev vundet af Aberdare FC, som dermed vandt ligaen for anden gang – første gang var i sæsonen 1898-99.

Resultater

Division 1

Division 2

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – South Wales League Tables 1899-1900 
 Welsh Football Data Archive - South Wales League History

Noter 

Sæsoner i South Wales League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900